Марко Тодорович  (; ) — черногорский баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда и центрового. На драфте НБА 2013 года был выбран во втором раунде под общим 45-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Карьера 

Тодорович играл в баскетбол на юниорском уровне в молодёжных командах «KK Джокер» в чемпионате Черногории и «Ховентуте» из Бадалоны в чемпионате Испании. Он играл со второй командой Ховентуда «Прат Ховентут», в 3-й дивизионе чемпионата Испании с 2010 по 2012 год. Он также играл в старшей команде «Ховентут» в Чемпионате Испании с 2011 по 2012 год.

Перед началом 2012-13 сезона Тодорович перешёл в Барселону. 27 июня 2013 года Тодорович был выбран под 45-м номером на драфте НБА 2013 года командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». 31 июня 2013 права на Тодоровича были обменены в «Хьюстон Рокетс» на Томаса Робинсона, выбранного 5-м на драфте НБА 2012 года.

В июле 2015 года подписал трёхлетний контракт с «Химками».

Сборная Черногории 
Тодорович был членом юношеской национальной команды Черногории. Он играл на Чемпионате Европы 2011 года для юношей до 20 лет.

Достижения 
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2016/2017
  Чемпион Испании: 2013/2014
  Серебряный призёр Чемпионата России: 2016/2017
  Обладатель Кубка Испании: 2012/2013

Примечания 

Баскетболисты Черногории
Игроки БК «Ховентут»
Игроки БК «Прат»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК «Химки»
Игроки «Тяньцзинь Жунган»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки «Бэйцзин Роял Файтерс»